Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1986 складався з чотирьох етапів: зональних турнірів, міжзональних турнірів, кандидатського турніру і чемпіонського матчу. У матчі перемогу здобула Майя Чибурданідзе, яка успішно захистила свій титул проти претендентки Олени Ахмиловської.

Міжзональні турніри 1985 
Цей чемпіонський цикл, як і попередній, містив два міжзональні турніри в Гавані та Желєзноводську в червні 1985 року. До нього потрапили переможниці зональних турнірів (загалом 30 шахісток). До кандидатського турніру вийшло шість учасниць: по троє з кожного міжзонального турніру.

У Гавані Александрія та Ахмиловська посіли перші два місця й безпосередньо вийшли далі. Крамлінг здобула останню путівку, перемігши Іоселіані та Терещенко-Муцу в плей-оф.

Літинська виграла турнір у Желєзноводську, випередивши У та Брустман. Остання кваліфікувалась лише після перемоги над Зайцевою в плей-оф.

 {| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1985 (Гавана)
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || — || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || 0 || — || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 9½ ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 ||  || ½ || ½ || — || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 8½ || 53.00
|-
| 4 ||  || ½ || ½ || ½ || — || 1 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 8½ || 50.00
|-
| 5 ||  || ½ || ½ || 0 || 0 || — || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 8½ || 48.25
|-
| 6 ||  || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || — || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 7 || 44.00
|-
| 7 ||  || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || — || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 7 || 37.25
|-
| 8 ||  || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || — || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 6½ || 38.25
|-
| 9 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || — || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 6½ || 30.75
|-
| 10 ||  || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || — || 1 || 1 || 1 || 1 || 5½ ||
|-
| 11 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || — || 0 || ½ || ½ || 4 || 24.75
|-
| 12 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || — || ½ || ½ || 4 || 21.75
|-
| 13 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || — || 1 || 3 ||
|-
| 14 ||  || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || — || 2½ ||
|}

 {| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1985 (Желєзноводськ)
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || — || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 11 ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || 0 || — || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 10½ ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 ||  || 1 || ½ || — || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 10 || 67.25
|-
| 4 ||  || 0 || 0 || 1 || — || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || 63.50
|-
| 5 ||  || 0 || 0 || ½ || ½ || — || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 9½ || 64.75
|-
| 6 ||  || ½ || 0 || 1 || ½ || 0 || — || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 9½ || 62.75
|-
| 7 ||  || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || — || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9 ||
|-
| 8 ||  || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || — || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 8 ||
|-
| 9 ||  || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || — || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 7½ ||
|-
| 10 ||  || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || — || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 7 || 49.25
|-
| 11 ||  || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || — || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 7 || 48.00
|-
| 12 ||  || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || — || 0 || 0 || 1 || 1 || 5½ ||
|-
| 13 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || — || 1 || 1 || ½ || 5 ||
|-
| 14 ||  || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || — || 0 || ½ || 4½ ||
|-
| 15 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || — || ½ || 3 || 18.25
|-
| 16 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || — || 3 || 17.25
|}

Кандидатський турнір 1986 
До шести призерок міжзональних турнірів додались двоє посіяних шахісток: Левітіна, яка поступилась у попередньому чемпіонському матчі, та Семенова, яка програла у фіналі попереднього кандидатського турніру.

На відміну від п'яти попередніх чемпіонських циклів, у яких кандидатські турніри проходили за нокаут-системою, цього разу проходив за круговою системою у два кола. Змагання відбулось у Мальме (Швеція) у лютому 1986 року. Попри те, що Ахмиловська програла з рахунком ½-1½ обом своїм найближчим переслідувачкам, вона все-таки змогла виграли з перевагою в пів очка, здобувши право кинути виклик чинній тоді чемпіонці Чибурданідзе.

 {| class="wikitable"
|+ Кандидатський турнір 1986
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || — || ½ || ½ || 1½ || 1½ || 1½ || 2 || 2 || 9½ ||
|-
| 2 ||  || 1½ || — || 1 || 1 || 1 || 1½ || 1 || 2 || 9 ||
|-
| 3 ||  || 1½ || 1 || — || 1 || 1 || 1 || ½ || 2 || 8 ||
|-
| 4 ||  || ½ || 1 || 1 || — || 2 || ½ || 1½ || ½ || 7 || 49.50
|-
| 5 ||  || ½ || 1 || 1 || 0 || — || 1½ || 1½ || 1½ || 7 || 45.00
|-
| 6 ||  || ½ || ½ || 1 || 1½ || ½ || — || 1 || 1½ || 6½ ||
|-
| 7 ||  || 0 || 1 || 1½ || ½ || ½ || 1 || — || 1½ || 6 ||
|-
| 8 ||  || 0 || 0 || 0 || 1½ || ½ || ½ || ½ || — || 3 ||
|}

Матч за звання чемпіонки світу з шахів 1986 
Матч за звання чемпіонки світу з шахів між чемпіонкою Маєю Чибурданідзе і претенденткою Оленою Ахмиловською проходив у два етапи: Софія (2 — 25 вересня 1986) — Боржомі (2 — 18 жовтня 1986) з тижневою перервою між ними.

 Головний арбітр — Рудольф Марич (Югославія).
 Секунданти Чибурданідзе — Геннадій Кузьмін, Ігор Половодін.
 Секунданти Ахмиловської — Юрій Анікаєв, Альберт Капенгут.

Результат матчу був практично вже визначений у його 1-й половині: Чибурданідзе виграла 4 партії з 8-ми, не програвши жодної. Ахмиловська змогла лише скоротити розрив, перемігши в 9-й партії (1-а
в Боржомі). Після 13-ї партії, яка на 42-му ході завершилася внічию, Чибурданідзе набрала 8 очок і зберегла титул чемпіонки світу. Відповідно до правил проведення змагання на першість світу, матч тривав до визначення переможниці. Загальний підсумок матчу — 8½: 5½ (+4 −1 = 9) на користь Чибурданідзе.

Література 
 Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 474. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1986 в СРСР
1986 у шахах